Сент-Мартин:

 Сент-Мартин — город в округе Стернс, штат Миннесота, США. 
 Сент-Мартин — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США. 
 Сент-Мартин — приход на острове Гернси (Нормандские острова).
 Сент-Мартин — приход на острове Джерси (Нормандские острова).
 Сент-Мартин — муниципалитет в регионе Монтережи канадской провинции Квебек.
 Сент-Мартин — ударный кратер в провинции Манитоба, Канада. 
 Сент-Мартин — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.

См. также 
 Остров Святого Мартина — один из Малых Антильских островов, в Карибском море.
 Сент-Мартин-ин-зе-Филдс — приходская церковь Лондона в Вестминстере.
 Мартин
 Сен-Мартен